Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Winston-Salem Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl kolumbijský pár Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, který se na turnaji rozhodl nestartovat.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený britsko-švédský pár Dominic Inglot a Robert Lindstedt, který ve finále zdolal americké turnajové trojky Erica Butorace se Scottem Lipskym výsledkem 6–2 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Daniel Nestor (semifinále)
  Treat Conrad Huey /  David Marrero (1. kolo)
  Eric Butorac /  Scott Lipsky (finále)
 ' Dominic Inglot /  Robert Lindstedt (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Connecticut Open
Tenis v USA v roce 2015
ATP World Tour 2015